Jednostki administracji kościelnej w Aleksandrii w Egipcie
 koptyjska eparchia aleksandryjska – patriarsza eparchia Kościoła katolickiego obrządku koptyjskiego w Egipcie, z siedzibą w Kairze
 eparchia Aleksandrii (Iskanderiya) – eparchia Kościoła katolickiego obrządku ormiańskiego w Egipcie, z siedzibą w Kairze
Jednostki administracji kościelnej w Aleksandrii na Ukrainie
 eparchia aleksandryjska Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego, z siedzibą w Aleksandrii

Zobacz też 
 melchicka archieparchia Aleksandrii – archieparchia Greckiego Melchickiego Kościoła Katolickiego w Egipcie i Sudanie
 wikariat apostolski Aleksandrii
 eparchia Kairu
 metropolia Aleksandrii Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego
 archieparchia aleksandryjska prawosławnego patriarchatu aleksandryjskiego